Dörle ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Dörle (1886–1964), deutscher Musiker und Komponist
 Hugo Dörle (1859–1926), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter